Okręty US Navy o nazwie USS  "Willard Keith":
 Pierwszy USS "Willard Keith" (DE-754) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowę przerwano w 1943.
 Drugi USS "Willard Keith" (DE-314) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowę przerwano w 1944.
 Trzeci USS "Willard Keith" (DD-775)  był niszczycielem. W służbie w latach 1944 - 1972.

Willard Keith